Il doppio del torneo di tennis Brussels Indoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stefan Edberg e Anders Järryd che hanno battuto in finale Kevin Curren e Wojciech Fibak 6–3, 7–6.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Heinz Günthardt /  Henri Leconte (semifinali)

 Stefan Edberg /  Anders Järryd (campioni)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Indoor 1985